Amerikai Egyesült Államok
Andrews (Dél-Karolina)
Andrews (Észak-Karolina)
Andrews (Levy megye, Florida)
Andrews (Nassau megye, Florida)
St. Andrews (Florida)
Andrews (Indiana)
Andrews (Kalifornia)
Andrews (Michigan)
Andrews (Nebraska)
Andrews (Oregon)
Andrews (Texas)
Andrews megye, Texas
Andrews légitámaszpont
 Ausztrália
Andrews (Queensland)

Más
Andrews (családnév)